Alois Kaltenbrunner ist der Name folgender Personen:

* Alois Kaltenbrunner (Politiker, 1848) (1848–1916), österreichischer Kaufmann und deutschnationaler Politiker, Bürgermeister von Gmunden
 Alois Kaltenbrunner (Politiker, 1901) (1901–1966), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPÖ)